Cirrhipathes är ett släkte av koralldjur. Cirrhipathes ingår i familjen Antipathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svarta koralldjur
Cirrhipathes